Canada
Lunenburg – capoluogo della contea di Lunenburg, Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
Lunenburg – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Lunenburg – città della contea di Essex, Vermont
Lunenburg – capoluogo della contea di Lunenburg, Virginia

Pagine correlate 
Lünenburg